Симоняк:
 Симоняк, Николай Павлович (1901—1956) — Герой Советского Союза. 
 Симоняк, Томаш (род. 1967) — польский государственный и политический деятель.